Далян може да се отнася за:

 Далян — неподвижно морско риболовно съоръжение;
 Далян — град в провинция Ляонин, Североизточен Китай;
 Далян — курортно селище, намиращо се между Мармарис и Фетхие на югозападния бряг на Турция във вилает Мугла;
 Далян — селище във вилает Измир;

Вижте също 
 Далиен Шиде — професионален футболен отбор от град Далян, Китай.